Климовичи:

Белоруссия 
 Брестская область
 Климовичи — деревня в Брестском районе;
 Витебская область
 Сенненский район
 Климовичи — деревня в Немойтовском сельсовете;
 Климовичи — деревня в Рясненском сельсовете;
 Гродненская область
 Климовичи — деревня в Зельвенском районе;
 Минская область
 Климовичи — деревня в Минском районе;
 Могилёвская область
 Климовичи — город, районный центр;
 Климовичи — деревня в Шкловском районе;